Fly est un mot anglais qui peut être employé comme :
 nom commun, qui peut vouloir dire mouche ;
 verbe (to fly), qui signifie voler (au sens de voler dans l'air).

Fly 

Fly peut également désigner :

Géographie 

 Fly, village de la Nièvre ;
 le Fly, le plus long fleuve de Papouasie-Nouvelle-Guinée, du nom du bateau d'après lequel il a été nommé.

Arts 

 Fly, titre français de l'anime adapté du manga Dragon Quest : La Quête de Daï
 Chilly and Fly, couple d'acrobates aériens québécois.

Musique 

 , label britannique ;

 , groupe de jazz.

Album 

 , EP de Sick Puppies sorti le  ;

 , album de Dixie Chicks sorti le  ;
 , album de Sarah Brightman sorti en  ;
 , album de Yoko Ono sorti le  ;
 , album de Zucchero sorti le .

Chanson 

 , chanson d'Avril Lavigne sortie le  ;
 , chanson de Blind Guardian présente sur l'album  sorti le  ;
 , single de BoA sorti le  ;
 , chanson de Hilary Duff présente sur l'album Hilary Duff sorti le  ;
 , chanson de Jars of Clay présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Nickelback présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Nicki Minaj présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Sugar Ray présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Wanessa présente sur l'album  sorti le .
 Fly, chanson d'Angelina Wismes
 Fly, chanson du groupe Machiavel.
Fly (2020), une chanson de la chanteuse franco-malienne Aya Nakamura.

Entreprise 

 Fly, enseigne française de mobilier et objets de décoration ;

Montagnes russes 
 F.L.Y., un parcours de montagnes russes situé à Phantasialand
 Fly, un parcours de montagnes russes situé à Canada's Wonderland

Voir aussi 

 
 
 

Homonymie de titre